Baugh ist der Familienname folgender Personen:

 Albert C. Baugh (1891–1981), amerikanischer Sprachwissenschaftler und Mediävist
 Alexander L. Baugh (* ?), US-amerikanischer Kirchenhistoriker
 Dan Baugh (* 1974), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Daniel A. Baugh (* 1931), US-amerikanischer Militärhistoriker
 
 Edward Baugh (* 1936), jamaikanischer Dichter und Literaturwissenschaftler
 Frederick Baugh (* 1925), australischer Gewichtheber
 Hale Baugh (1924–2011), US-amerikanischer Moderner Fünfkämpfer
 John F. Baugh (1916–2007), US-amerikanischer Unternehmer
 Kenneth Baugh (1941–2019), jamaikanischer Politiker
 Laura Baugh (* 1955), US-amerikanische Golfspielerin
 Phil Baugh (1936–1990), US-amerikanischer Country-Gitarrist
 Sammy Baugh (1914–2008), US-amerikanischer Footballspieler
 Smokey Joe Baugh (1932–1999), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Tom Baugh (* 1963), US-amerikanischer Footballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Baugh (Mississippi), im Coahoma County – nicht mehr existent
 Baugh (Oklahoma), im Pawnee County
 Baugh (Tennessee), im Giles County
 Baugh City, im Warrick County, Indiana
 Baugh Spring, im Bradley County, Tennessee

Sonstiges:

 Baugh Gachter Drain, Kanal im Clinton County, Michigan
 Baugh Mine, Mine im Jackson County, Alabama